Stavrakakis ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Stavrakakis (1954–2015),  griechischer Seismologe und Politiker
 Mitsos Stavrakakis (* 1947), griechischer Lyriker und Komponist
 Vasilis Stavrakakis (* 1946), griechischer Sänger
 Yannis Stavrakakis (* 1970), griechisch-britischer Politikwissenschaftler